Lista mgławic planetarnych o jasności do 13 spośród około 3000 znanych  w Drodze Mlecznej.

Dane obserwacyjne 
Tabela zestawiona według rosnącej rektascensji.

 [1] Zhang C, (1995), A statistical distance scale for galactic planetary nebulae, Astrophys J Suppl, 98, 659.
 [2] Mal'kov Yu.F, (1997), Distances and physical parameters of Pne, Astron. Zh. 74, 853.
 [3] Bensby T, Lundström I, (2001), The Distance Scale of Planetary Nebulae, Astron and Astrophys, 374, 599.

Zobacz też 
 Lista mgławic protoplanetarnych

Bibliografia 
 

 
Mgławice planetarne